Aon Center (Chicago), een wolkenkrabber in Chicago
 Aon Center (Los Angeles), een wolkenkrabber in Los Angeles